

Sigle 
 Singapore Canoe Federation
 Singapore Chess Federation
 Scientific Committee on Food
 Standard cubic foot

Chimica 
 Société Chimique de France
 Metodo di Hartree-Fock, che in letteratura scientifica è anche chiamato SCF (dall'inglese Self-Consistent Field)

Codici 
 SCF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phoenix Scottsdale (Stati Uniti)

Altro 
 SCF – azienda che si occupa di gestione di diritti fonografici, in precedenza "Società Consortile Fonografici"